Lískovec heißen folgende geographische Objekte:

 Lískovec (Frýdek-Místek), Ortsteil von Frýdek-Místek, Okres Frýdek-Místek, Tschechien (Leskowetz)
 Lískovec (Koryčany), Ortsteil von Koryčany, Okres Kroměříž, Tschechien (Leskowetz)
 Lískovec (Ujčov), Ortsteil von Ujčov, Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien (Liskowetz)
 Lískovec (Lázně Kynžvart), Ansiedlung von Lázně Kynžvart, Okres Cheb, Tschechien (Haselhof)
 Lískovec (Bělá nad Radbuzou), Wüstung in der Gemeinde Bělá nad Radbuzou, Okres Domažlice, Tschechien (Haselberg)
 Lískovec (Nemanice), Wüstung in der Gemeinde Nemanice, Okres Domažlice, Tschechien (Haselberg)

 Nový Lískovec (Neu Leskau), Stadtteil von Brno, Okres Brno-město, Tschechien
 Starý Lískovec (Alt Leskau), Stadtteil von Brno, Okres Brno-město, Tschechien